Spaans handbalteam junioren (mannen)
 Spaans handbalteam junioren (vrouwen)